Годао 110 (G110, 110国道) — китайская автодорога общенационального значения Пекин — Иньчуань через Внутреннюю Монголию.

Пунктуация

См. также 
 Международная азиатская сеть.

Дороги Китая